Volkswagen Passat B3 (type 31/35i) var en stor mellemklassebil fra Volkswagen. Modellen kom på markedet i år 1988 som efterfølger for Passat B2.

Den nye model havde i modsætning til forgængeren tværliggende motorer og derved mere kabineplads. Stationcarversionen Variant blev præsenteret i juni 1988, to måneder efter Limousine.

Passat B3 blev fremstillet på Volkswagens fabrik i Emden. Den i oktober 1993 introducerede efterfølger, Passat B4, var ændret en del i tekniske og optiske detaljer, men benyttede den samme platform og mange ikke udefra synlige dele, som allerede var kommet til indsats i B3.

Modelhistorie

Generelt 
Det udvendige design var blevet præsenteret allerede i 1981 med prototypen Volkswagen Auto 2000. I et forsøg på at forbedre aerodynamikken blev køleluftindtaget formindsket og placeret under kofangeren. Dette vandt ikke lige stor popularitet hos alle og gav modellen øgenavnet "næsebjørn". Derfor kom der kort tid efter modellens introduktion kølergrilldummies til påklæbning eller udskiftning ud på tilbehørsmarkedet, hvilket kunne give bilen et mere "normalt" udseende.

Passat B3 var den første Volkswagen-model med indklæbede ruder hele vejen rundt. Det glatfladede karrosseri havde en luftmodstandskoefficent (C) på ca. 0,29, hvilket gjorde modellen hurtigere end forgængeren. B3/35i fandtes kun i to karrosserivarianter, firedørs sedan (Limousine) og femdørs stationcar (Variant). Den næsten færdigudviklede femdørs combi coupé blev droppet. Allerede fra introduktionen havde Passat B3 delvist galvaniseret, selvbærende karrosseri.

Udstyr 
Passat B3 fandtes i tre forskellige udstyrsvarianter: CL (basisudstyr), GL (komfortorienteret udstyr) og GT (sportsorienteret udstyr). Specialmodeller (f.eks. Arriva, Edition One, Komfort Edition, Trend etc.) er ikke omtalt i de følgende afsnit.

Eksteriør 
 Forrude af lamineret glas med grøn varmebeskyttelsesbelægning
 Hjul:
 CL: Stålhjul med hjulnavkapsler
 GL: Stålhjul med heldækkende hjulkapsler
 GT: Alufælge
 Kofangere:
 CL: Sorte
 GL: Lakeret i bilens farve
 GT: Sorte med sølvfarvet stribe
 Blinklysglas foran:
 CL: Gule
 GL og GT: Hvide

Ekstraudstyr 
 Metal-/perleeffektlakering
 14" eller 15" alufælge
 Halogentågeforlygter med linseteknik (standard på GT)
 Som tilbehør: Dobbelte forlygter fra Hella, også med linseteknik (fra 1992 enten i sort eller hvid)

Interiør 
På grund af den tværliggende motor havde Passat B3 en selv i dag stor kabine. Fra speederen til bagsæderyglænet var afstanden to meter, hvilket gav bagsædepassagererne en rigtig god komfort. Uanset om bilen var CL, GL eller GT kunne den udstyres med stort set alt følgende ekstraudstyr:
 Centrallåsesystem (standard på GL og GT)
 Klimaanlæg (manuelt) / Climatronic (automatisk) / Thermotronic (automatisk reguleret varme uden køling)
 El-ruder i alle fire døre, med børnesikrede ruder ved bagsædet
 Omdrejningstæller og digitalur (standard på GT)
 Kombiinstrument med kørecomputer og digital kilometertæller
 Højdejusterbart rat
 Tyverialarmanlæg
 Lædersæder med højdejusterbart fører- og forreste passagersæde
 Sædevarme
 Midterarmlæn
 Børnebagsæde i bagagerum (Variant)
 Fartpilot (Tempomat)
 Airbags til fører og forsædepassager (fra december 1992)
 Forlygtevaskeanlæg
 Soltag af stål eller glas

Sikkerhed 
Passat havde et for sin tid relativt omfangsrigt sikkerhedsudstyr. Karrosseristrukturen og dens kollisionszoner modsvarede de daværende kendskaber til passiv bilsikkerhed. Modellen var over 200 kg tungere end forgængeren, og kunne allerede fra introduktionen i 1988 som ekstraudstyr leveres med ABS, og fra december 1992 med airbags og selestrammere. De stærkere versioner var derudover udstyret med elektronisk differentialespærre (ABS med EDS), som forhindrede hjulene i at dreje rundt på glat underlag op til ca. . Bemærkelsesværdigt var her det skumfyldte instrumentbræt, som på grund af sit eftergivende materiale kunne nedsætte hovedbelastningen.

Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker. Herved måles risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Passat B3 samt B4 klassificeret som følger:

Teknik

Motorprogram 

På grund af den tværliggende montering af motorerne kunne disse ikke være længere end fire cylindre. Først efter udviklingen af en VR6-motor kunne der også indbygges en sekscylindret motor.

Effekten på de serieproducerede motorer i B3 gik fra 53 kW (72 hk) (i 1,6 med karburator, frem til 1989) op til 137 kW (184 hk) (i den i 1991 introducerede VR6-motor). Der fandtes også modellen Passat G60, som var udstyret med firecylindret rækkemotor med G-lader. Dieselmotorerne var hvirvelkammermotorer som suge- eller turbomotorer med effekt fra 50 kW (68 hk) til 59 kW (80 hk).

Passat G60 
Den fra Golf II kendte G60-motor kunne også fås i Passat B3. Den 118 kW (160 hk) stærke motor gav Passat en tophastighed på . Denne version var udstyret med røde G60-skrifftræk foran og bagpå samt 15" fireegede alufælge, og fandtes kun med Syncro-firehjulstræk.

Drivlinie 
Ud over det standardmonterede forhjulstræk kunne Passat i forbindelse med 85 kW (115 hk)-motoren som ekstraudstyr leveres med firehjulstræk (Syncro). Passat G60 fandtes derimod kun som Syncro.

Tekniske data

Noter

Litteratur 
 Dieter Korp: Jetzt helfe ich mir selbst (bind 133): VW Passat.  (på tysk).
 Etzold, Hans-Rüdiger: So wird’s gemacht. Band 61: VW Passat 1988 – 1997. Delius Klasing, 15. oplag 2012.  (på tysk).
 Volkswagen Passat instruktionsbog. Volkswagen AG, juli 1989. Varenr. 901.551.310.00 (på tysk).
 Volkswagen Passat instruktionsbog. Volkswagen AG, juli 1990. Varenr. 911.551.310.38.
 Volkswagen Passat instruktionsbog. Volkswagen AG, juli 1991. Varenr. 921.551.310.38.

Eksterne henvisninger 

B3
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1988
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne